Kom steht für:
 Kom (Bulgarien), Berg im Balkangebirge
 Kom (Kroatien), Berg auf der Insel Korčula
 Kom (Reich), Königreich im Nordwesten des heutigen Kamerun
 Kom (Sprache), eine Sprache der Volksgruppe Kom in Kamerun
 Kom (Sprache in Indien), eine tibetobirmanische Sprache, siehe Mizo-Kuki-Chin-Sprachen
 Kom (Fluss), ein Fluss im zentralen Afrika

Kom ist der Familienname folgender Personen:
 Anton de Kom (1898–1945), surinamischer Nationalist, Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Diktatur
 Enoch Davidson Komla Kom (1926–1998), ghanaischer Rechtswissenschaftler
 Franck Kom (* 1991), kamerunischer Fußballspieler
 Mary Kom (*  1983; eigentlich Mangte Chungneijang Merykom), indische Boxerin
 Vincent Kom (* 1968), kamerunischer Fußballspieler

KOM steht für:
 Kommission, insbesondere die Europäische Kommission
 Kraftomnibus
 Kriminalobermeister
 King of the Mountains, der englische Ausdruck für den Bergpreis bei einem Radrennen
 KOM (Magazin), ein deutsches Fachmagazin für Kommunikationsmanagement
 KOM (KDE), Komponentenmodell der K Desktop Environment
kom steht für:
 Komi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrische Sprachen

KOM